

Pessoas
Endurance Idahor

Outros
Endurance (estamina)
 Endurance (navio)
Endurance (cratera)
Endurance (série)

Desambiguação